POV, Pov och pov kan syfta på:

 POV - en engelsk förkortning för Point of view, se berättarperspektiv
 POV - en engelsk förkortning för Privately owned vehicle
 Pov Do - en kulle i Kroatien
 POV-pushning - en POV-pushning innebär på Wikipedia att aggressivt sprida en viss åsikt, se Wikipedia:POV-pushning 
 POV-Ray - ett fritt program som hanterar 3D-modeller
 Srey Pov - en kambodjansk utövare av den buddhistiska musikformen smot